Arina Rodionova era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Noppawan Lertcheewakarn.

Il singolare del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Noppawan Lertcheewakarn 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Irina Falconi (semifinali)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Erika Sema (quarti di finale)
  Casey Dellacqua (Campionessa)

  Sachie Ishizu (quarti di finale)
  Arina Rodionova (semifinali)
  Yurika Sema (secondo turno)
  Irena Pavlović (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

William Loud Bendigo International 2013